2009 Голяма награда на Турция е 5-о за Голямата награда на Турция и седми кръг от сезон 2009 във Формула 1, провежда се на 7 юни 2009 година на пистата Истанбул парк в Истанбул, Турция.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Турция